Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 

 171e régiment d'artillerie
 171e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires